Beautiful People bezeichnet:
 Beautiful People (1971), US-amerikanischer Film von Louis Garfinkle
 Beautiful People (1999), britischer Film von Jasmin Dizdar
 Beautiful People (2001), griechischer Film von Nikos Panayotopoulos
 Beautiful People (2014), italienischer Film von Brini Amerigo
 Beautiful People (britische Fernsehserie), britische Fernsehserie
 Beautiful People (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Beautiful People (Lied), Song von Chris Brown

Siehe auch:
  The Beautiful People, Lied der Rockband Marilyn Manson (1996)